Bolschewik steht für:
 ein Mitglied der Fraktion der Bolschewiki der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR)
 einen sowjetischen Raupenschlepper, siehe Bolschewik (Traktor)
 Kulturpalast Bolschewik, Kiew

Bolschewik (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Bolschewik (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan

ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler:
 Bolschewik (Region Altai), in der Region Altai
 Bolschewik (Brjansk, Brjanski), in der Oblast Brjansk, Brjanski rajon
 Bolschewik (Brjansk, Rognedinski), in der Oblast Brjansk, Rognedinski rajon
 Bolschewik (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Bolschewik (Karatschai-Tscherkessien), in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Bolschewik (Kirow), in der Oblast Kirow
 Bolschewik (Krasnodar, Jeiski), in der Region Krasnodar, Jeiski rajon
 Bolschewik (Krasnodar, Nowokubanski), in der Region Krasnodar, Nowokubanski rajon
 Bolschewik (Krasnodar, Tichorezki), in der Region Krasnodar, Tichorezki rajon
 Bolschewik (Krasnodar, Timaschewski), in der Region Krasnodar, Timaschewski rajon
 Bolschewik (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Bolschewik (Moskau), in der Oblast Moskau
 Bolschewik (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Bolschewik (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Bolschewik (Orjol, Orlowski), in der Oblast Orjol, Orlowski rajon
 Bolschewik (Orjol, Urizki), in der Oblast Orjol, Urizki rajon
 Bolschewik (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Bolschewik (Rostow, Asowski), in der Oblast Rostow, Asowski rajon
 Bolschewik (Rostow, Orlowski), in der Oblast Rostow, Orlowski rajon
 Bolschewik (Stawropol, Blagodarnenski), in der Region Stawropol, Blagodarnenski rajon
 Bolschewik (Stawropol, Ipatowski), in der Region Stawropol, Ipatowski rajon
 Bolschewik (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Bolschewik (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Bolschewik (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Bolschewik (Wolgograd, Alexejewski), in der Oblast Wolgograd, Alexejewski rajon
 Bolschewik (Wolgograd, Jelanski), in der Oblast Wolgograd, Jelanski rajon
 Bolschewik (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch